Cleverly ist der Familienname folgender Personen:
 Marcus Cleverly (* 1981), dänischer Handballspieler
 James Cleverly (* 1969), britischer Außenminister
 Nathan Cleverly (* 1987), britischer Boxer